Гадап () — техсил, расположенный в северо-западной части пакистанского города Карачи, столицы провинции Синд.

Географическое положение 
Техсил граничит граничит с рекой Хаб на западе, на севере и востоке с округом Даду и горным хребтом Киртхар. Гадап состоит из 8 союзных советов.

Населения 
В 1998 году население техсила составляло 289 564 человек.

Власть 
 Назим — Гулам Муртаза Балоч
 Наиб назим — Абдул Саттар Брохи
 Администратор — Ашфа Маллах

Ссылки 
 Официальный сайт Карачи

Техсилы Карачи
Появились в 2001 году в Пакистане
Административные единицы, образованные в 2001 году